Влади́мир Ко́шелев:
 Кошелев, Владимир Аркадьевич (1938—2012) — советский артист балета, педагог, заслуженный артист РСФСР.
 Кошелев, Владимир Иванович (род. 1939) — скульптор, заслуженный художник РСФСР (1990), народный художник РФ (2005).
 Кошелев, Владимир Николаевич (1923—1980) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Кошелев, Владимир Николаевич (1926—1999) — советский, российский хирург, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России.
 Кошелев, Владимир Сергеевич (род. 1947) — советский и белорусский историк, доктор исторических наук, профессор.